Mero steht für:
 Mero (Raumfachwerk), Markenname eines Stahlrohr-Baukastensystem
 Mero (Rapper), deutscher Rapper
 Mero-TSK International, deutscher Hersteller des Stahlrohrsystems
 Meroitische Schrift (ISO-15924-Code) in der hieroglyphischen Varietät

Mero oder Mérő ist der Familienname folgender Personen:
 Joel Mero (* 1995), finnischer Fußballspieler
 László Mérő (* 1949), ungarischer Mathematiker und Psychologe
 Marc Mero (* 1960/63), US-amerikanischer Wrestler
 Modest Mero (* 1959), tansanischer Diplomat
 Mohamed Moustafa Mero (1941–2020), syrischer Politiker
 Rena Mero Lesnar (* 1967), US-amerikanische Wrestlerin, Schauspielerin und Fotomodell

MERO steht für:
 Mitteleuropäische Rohölleitung, Pipeline zwischen Vohburg und Nelahozeves

Abkürzung